Az 1983-as Australian Open női versenyét az amerikai Martina Navratilova nyerte honfitársa Kathy Jordan előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Martina Navratilova (bajnok)
  Sylvia Hanika (Negyeddöntős)
  Pam Shriver (Elődöntős)
  Wendy Turnbull (Negyeddöntős)
  Hana Mandlíková (Második kör)
  Zina Garrison (Elődöntős)
  Billie Jean King (Második kör)
  Jo Durie (Negyeddöntős)

  Kathy Jordan (Döntős)
  Kathy Rinaldi (Első kör)
  Eva Pfaff (Harmadik kör)
  Carling Bassett (Negyeddöntős)
  Claudia Kohde-Kilsch (Harmadik kör)
  Barbara Potter (Harmadik kör)
  Helena Suková (Harmadik kör)
  Rosalyn Fairbank (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1